Pazzo d'amore, film diretto da Giacomo Gentilomo (1942)
Pazzo d'amore, commedia di Sam Shepard (1983)
Pazzo d'amore, film diretto da Mariano Laurenti (1999)